Змагання зі скелетону серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбудуться 10 лютого (1-й і 2-й заїзди) і 11 лютого (3-й і 4-й заїзди) в Санно-бобслейному центрі Сяохайто в районі Яньцин (КНР).

Чинний олімпійський чемпіон - Юн Сон Бін. Володар срібної медалі Ігор-2018 Микита Трегубов теж кваліфікувався на Олімпіаду, але його тест на Ковід-19 виявився позитивним, тож йому не дозволили летіти до Китаю, хоч в нього й не було жодних симптомів. Бронзовий призер Ігор-2018 Домінік Парсонс завершив спортивну кар'єру. Крістофер Гротгер виграв Чемпіонат світу 2021 року. Олімпійський чемпіон 2014 року Олександр Третьяков і Александер Гасснер здобули, відповідно, срібну й бронзову нагороди. Мартінс Дукурс виграв Кубок світу 2021–2022, а за ним розташувалися Аксель Юнг і Гротгер.

Кваліфікація

Результати

Примітки 

Скелетон на зимових Олімпійських іграх 2022